Lada může být:

 Lada – křestní jméno
 Lada (bohyně) – slovanská bohyně
 lada (pozemek) – nevyužívaný pozemek ležící ladem, pláň (pomnožné číslo)

příjmení osob
 Josef Lada – český malíř, spisovatel a ilustrátor
 Otakar Lada – český šermíř

názvy obcí
 Borová Lada – šumavská obec v okrese Prachatice
 Březová Lada – část obce Horní Vltavice v okrese Prachatice
 Černá Lada – část obce Borová Lada v okrese Prachatice
 Lada (Česká Lípa) – část města Česká Lípa v Libereckém kraji
 Lada (okres Prešov)  – slovenská obec v okrese Prešov
 Lada (Drahobuz) – osada a základní sídelní jednotka obce Drahobuz v okrese Litoměřice
 Lada v Podještědí – část města Jablonné v Podještědí v okrese Liberec
 Svinná Lada – část obce Borová Lada v okrese Prachatice

přírodní objekty
 Pravětínská Lada – přírodní rezervace poblíž obce Borová Lada v okrese Prachatice

v kultuře
 Lada (časopis) – (1861-1866, Belletristický a módní časopis), (1889-1944, List pro zájmy českých žen a dívek)
 Princezna Lada – česká televizní pohádka podle předlohy Boženy Němcové z roku 1969 režisérky Věry Jordánové 
 princezna Lada – hlavní postava z českého filmu Princezna se zlatou hvězdou režiséra Martina Friče z roku 1959

jiné významy
 VAZ - Lada – značka ruských osobních automobilů
 Lada (šicí stroje) – značka šicích strojů 
 CZ 2000 LADA – útočná puška české konstrukce, která měla nahradit samopal Sa vz. 58

Externí odkazy